Marie Eleonora Klevská (16. června 1550, Kleve – 1. června 1608, Königsberg) byla sňatkem pruská vévodkyně.

Původ 
Narodila se jako nejstarší dcera/první dítě ze sedmi potomků vévody Viléma Jülišsko-Klevsko-Bergského (zvaného Bohatý) z jeho druhého manželství s rakouskou arcivévodkyní Marií Habsburskou.

Rodina 

Její matka byla dcerou císaře a krále Ferdinanda I. Habsburského a jeho manželky Anny Jagellonské. Její bratr byl vévoda Jan Vilém Jülich-Kleve-Berg. Její tety z otcovy strany byly Anna Klevská, čtvrtá manželka anglického krále Jindřicha VIII. Tudora, a Sibyla Klevská, manželka kurfiřta Jana Fridricha I. Saského. Marie měla velmi mnoho dalších tet a strýců – např. císař a král Maxmilián II. Habsburský a velkovévodkyně Johana Habsburská. Mezi její bratrance a sestřenice patřily španělská královna Anna Habsburská, císař a král Rudolf II., vévodkyně Eleonora Medicejská či francouzská královna Marie Medicejská.

Manželství 
14. října roku 1573 se provdala za vévodu Albrechta Fridricha Pruského, syna vévody Albrechta Braniborsko-Ansbašského. Ještě před svatbou, v roce 1573, se u jejího snoubence začaly projevovat příznaky duševní choroby, jež byla dědičná. Mariin otec o "psychické slabosti" ženicha zpočátku nevěděl.

Roku 1592 odjela Marie Eleonora se dvěma dcerami do Jülichu, aby zajistila práva starší z nich na dědictví po svém otci, neboť její bratr Jan Vilém, který po otcově smrti vévodství Jülich-Kleve-Berg zdědil, byl bezdětný. Současně chtěla zabezpečit vdavky dcer a najít pro ně důstojné manžele. Nakonec se jí podařilo provdat starší dceru za budoucího braniborského kurfiřta Jana Zikmunda, který díky tomu v budoucnu zdědil Prusko a část Jülichu-Kleve-Bergu.

Potomci 
Z jejich manželství se narodilo sedm dětí – pět dcer a dva synové, oba chlapci však zemřeli již jako nemluvňata.
 Anna Pruská (3. července 1576 – 30. srpna 1625), ⚭ 1594 Jan Zikmund Braniborský (8. listopadu 1572 – 23. prosince 1619), kurfiřt a markrabě braniborský
 Marie Pruská (23. ledna 1579 – 21. února 1649), ⚭ 1604 markrabě Kristián Braniborsko-Bayreuthský (30. ledna 1581 – 30. května 1655)
 Albert Fridrich Pruský (*/† 1580)
 Sofie Pruská (31. března 1582 – 24. listopadu 1610), ⚭ 1609 Vilém Kettler (20. června 1574 – 7. dubna 1640), kuronský vévoda
 Eleonora Pruská (21. srpna 1583 – 9. dubna 1607), ⚭ 1603 Jáchym Fridrich Braniborský (27. ledna 1546 – 18. července 1608), braniborský kurfiřt, krnovský kníže a regent pruského vévodstv
 Vilém Pruský (23. června 1585 – 18. ledna 1586)
 Magdalena Sibylla Pruská (31. prosince 1586 – 12. února 1659), ⚭ 1607 Jan Jiří I. Saský (5. března 1585 – 8. října 1656), kurfiřt saský

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 GeneAll.net
 Genealogics - Leo van de Pas
 thepeerage.com
 Deutsche Biographie
 Deutsche Biographie
 GENEALOGY.EU
 GENEALOGY.EU
 

Marie
Hohenzollernové
Marie
Narození v roce 1550
Narození 16. června
Narození v Kleve
Úmrtí v roce 1608
Úmrtí 1. června
Úmrtí v Kaliningradu
Ženy